Gerstl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Gerstl (1920–2011), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern und Bürgermeister (Vilshofen)
 Alfred Gerstl (1923–2016), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Annelinde Gerstl (* 1950), deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Arnold Gerstl (1888–1957), deutsch-britischer Maler und Grafiker
 Elfriede Gerstl (1932–2009), österreichische Schriftstellerin
 Fritz Gerstl (1923–2014), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Karl Gerstl (* 1902), österreichischer NSDAP-Kreisleiter
 Max Gerstl (1921–1994), deutscher Politiker (CSU)
 Richard Gerstl (1883–1908), österreichischer Landschaftsmaler
 Sigmund Gerstl zu Gerstburg (spätes 15. Jahrhundert), mehrfacher Bürgermeister von Bozen
 Wolfgang Gerstl (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)

Gerstl als Firmenname:
 Bauunternehmung Rudolf Gerstl KG, in Wels (1921 gegründet) und Wien

Gerstl (gesprochen: Gerschtl) bezeichnet weiters
 in Österreich eine kleine Menge trocken bereiteten Sauerteigs, der eine Zeit lang kühl aufbewahrt werden kann
 in Österreich ein Gerstenkorn/Hordeolum, eine Infektion mit lokaler Schwellung an einem Augenlid
 in Österreich umgangssprachlich eine eher kleinere Menge Geld, ein kleines Auskommen

Siehe auch:
 Gerstel
 Gerstle